Luka Žagar (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel Croato-slovène de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1995, il attaque sa carrière au HDD ZM Olimpija dans le Državno Prvenstvo l'élite slovène. En 1999, il passe une saison au HK Slavija avant de revenir à son premier club. En 2004, il signe au HK Jesenice. Deux ans plus tard, son club est intégré dans l'EBE Liga. En 2008, il signe dans le club croate du KHL Medveščak. Deux ans plus tard, il met un terme à sa carrière.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|-
| 1996-1997 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|- 
| 1997-1998 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|-
| 1998-1999 || HDD ZM Olimpija || Alpenliga || || || || || || || || || || 
|- 
| 1999-2000 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|-
| 2000-2001 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||22||12 || 17|| 29|| 41|| || || || || 
|- 
| 2000-2001 || HDD ZM Olimpija || Interliga|| 17|| 9|| 9||18 ||33 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || 13|| 14|| 15|| 29|| 16|| || || || || 
|- 
| 2001-2002 || HDD ZM Olimpija || Interliga || 14|| 2|| 3|| 5|| 8|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || 24|| 3|| 19|| 22|| 47|| 5|| 2|| 3|| 5|| 4
|- 
| 2002-2003 || HDD ZM Olimpija || Interliga || 15|| 6|| 10|| 16|| 45|| || || || || 
|-
| 2003-2004 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || 10|| 4|| 6|| 10|| 8|| 4|| 2|| 1|| 3||2 
|- 
| 2003-2004 || HDD ZM Olimpija || Interliga || 11|| 3|| 2|| 5|| 0|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2004-2005 || HK Jesenice || Ligue Slovène || 23|| 14|| 23|| 37|| 41|| || || || || 
|- 
| 2004-2005 || HK Jesenice || Interliga || 23|| 9|| 13|| 22|| 53|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Coupe continentale || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|- 
| 2005-2006 || HK Jesenice || Ligue Slovène || 23|| 11|| 14|| 25|| 46|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Interliga || 23|| 5|| 9|| 14|| 14|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|- 
| 2006-2007 || HK Jesenice || Ligue Slovène || 4|| 2|| 2|| 4|| 4|| || || || ||
|-
| 2006-2007 || HK Slavija || Ligue Slovène || || || || || || 2|| 0|| 1|| 1||0
|- 
| 2006-2007 || HK Jesenice || EBEL || 44|| 3|| 5|| 8|| 16|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||8 ||2 ||5 || 7|| 0
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL || 30|| 2|| 4|| 6|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1||4 
|-
| 2008-2009 || KHL Medveščak || Ligue Slovène || 36|| 17|| 44|| 61|| 32|| 7|| 2|| 5|| 7|| 31
|- 
| 2009-2010 || KHL Medveščak || EBEL || 14|| 0|| 2|| 2|| 8|| || || || || 
|- 
| 2009-2010 || KHL Medveščak || Ligue Slovène || 2|| 0|| 0|| 0|| 25|| || || || ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1978
Naissance à Ljubljana
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur croate de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HK Slavija
Joueur du HK Jesenice
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Attaquant de hockey sur glace